Первая Федеральная Лига Югославии 1966/1967 () — 38-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1966/1967
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1966 году
Спорт в Югославии в 1967 году